

Patronyme
 Christine Wasterlain, est une rameuse d'aviron belge.
 Georges Wasterlain, (1889-1963), était un dessinateur, peintre et sculpteur belge.
 Marc Wasterlain, (1946- ), est un auteur de bandes dessinées belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme